Bruno Demetrio Iotti – centrocampista brasiliano
 Carlos Henrique Iotti – giornalista e cartonista brasiliano
 Nilde Iotti – politica italiana
 Pietro Iotti – politico, antifascista e scrittore italiano